Ostrowiec kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ostrovets (ort), Hrodnas voblast,

Polen 

 Ostrowiec Świętokrzyski, powiathuvudort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat ostrowiecki, 
 Ostrowiec (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat sokołowski), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat otwocki), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat sławieński), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat wałecki), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Lubusz vojvodskap, Powiat strzelecko-drezdenecki, lat 52,93, long 15,75), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat myśliborski), 
 Ostrowiec (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat kępiński, 
 Ostrowiec (sjö i Polen, Västpommerns vojvodskap, lat 53,63, long 15,95), 
 Ostrowiec (sjö i Polen, Lubusz vojvodskap, Powiat strzelecko-drezdenecki, lat 53,08, long 15,97), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar